Джо́зеф (Джо) Дэ́вис, Де́йвис (): Дэвис, Джозеф Роберт (Joseph Robert Davis; 1825—1896) — американский генерал, участник гражданской войны и племянник президента.
 Дэвис, Джозеф Станклифф (1885—1975) — американский экономист.
 Дэвис, Джозеф Эдвард (Joseph Edward Davies; 1876—1958) — американский дипломат, посол США в СССР.
 Дейвис, Джо (1864—1943) — валлийский футболист.
 Дейвис, Джо (1866—1943) — валлийский футболист.
 Дэвис, Джо (1901—1978) — английский снукерист.